Заслуженный юрист Республики Армения () — почётное звание Армении. Присваивается Президентом Республики Армения юристам, имеющим не менее чем 15-летний опыт работы в сфере юриспруденции за большой вклад в развитие юриспруденции, укрепление законности и правопорядка, а также проявление исключительных профессиональных способностей.

Ссылки 
 Закон Республики Армения «О почётных званиях Республики Армения»
 Информация на сайте Президента Армении

Почётные звания Республики Армения